Der Begriff Québec-Konferenz bezieht sich auf eine der folgenden Konferenzen, die in der kanadischen Stadt Québec stattfanden.

 Québec-Konferenz (1864): Beratungen über die Kanadische Konföderation
 Québec-Konferenz von 1943 (auch Quadrant-Konferenz genannt): Treffen von Vertretern Großbritanniens, Kanadas und der USA während des Zweiten Weltkriegs
 Zweite Québec-Konferenz von 1944 zwischen Vertretern Großbritanniens und der USA
 Amerikagipfel von Québec im Jahr 2001